Dit is een overzicht van statistieken, wedstrijden en transfers van de Belgische voetbalclub Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2016/2017.

Samenvatting seizoen 
Lierse wil terug meedoen voor de prijzen. Daarom werd er veel ervaring gehaald met onder andere Mike Vanhamel, Mostafa Galal en Aurélien Joachim. Maar dit volstond niet voor Lierse. Het gaf de sterkhouders een nieuw contract en haalde belangrijke ex-spelers terug zoals: Frédéric Frans, Thomas Wils, Mohamed El-Gabas en Faysel Kasmi.

Spelers

Transfers

Zomer

Winter 

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Eerste klasse B

Eerste periode

Opstelling Lierse:Vanhamel, Yakubu, Weuts, Buysens , Habarugira, Wils,Bougrine, Benson (76’ Allach), Barakat , De Belder, Joachim.Vervangingen: Barakat 59’ Masika,Benson 76'Allach,Buysens 83' Elgabas

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Weuts,Hafez,Wils,Bougrine,Benson,Masika,Joachim,De Belder.Vervangingen:Masika,75'Galal,De Belder, 78'Elgabas,Benson,84'Yacubu.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Hafez ,Weuts,Frans,Vinck, Sabir, Wils,Masika,Benson,De Belder,Joachim.Vervangingen:Vinck, 36'Galal,73'Hafez,73'Allach,De Belder,78'Elgabas.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Weuts,Yakubu,Wils,Bougrine,Benson,Allach,Barakat,Joachim.Vervangingen: Barakat,46'De Belder,Yakubu,76'Elgabas,Allach,81'Kasmi.

Opstelling Lierse: Vanhamel,Vinck,Frans,Buysens,Yakubu,Benson,Wils,Bougrine,Allach,De Belder,Elgabas.Vervangingen:46'Benson,Masika,57'Elgabas,Joachim,70'Allach,Habaruriga.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Buysens,Yacubu,Wils,Bougrine,Allach,Masika,Joachim,De Belder.Vervangingen:46'Masika,Benson,75'De Belder,Elgabas,80'Bougrine,Zizo.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Buysens,Yakubu,Wils,Bougrine,Allach,Zizo,Joachim,De Belder.Vervangingen:68'Allach,Benson,79'Zizo,Weuts,84'De Belder,Elgabas.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Buysens,Yakubu,Wils,Kasmi,Allach,Zizo,Joachim,De Belder.Vervangingen:55'Kasmi,Benson,57'Allach,Elgabas,79'Zizo,Tahiri.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Habarugira,Weuts,Frans, Poelmans,Wils,Kasmi,Benson, Masika,De Belder, Elgabas,Vervangingen:58'Elgabas,,Zizo10px

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Buysens,Frans,Yakubu,Wils,Zizo,Kasmi,Benson,Masika,De Belder.Vervangingen:71'Kasmi,Weuts,79'Masika,Tahiri,88'De Belder,Elgabas.

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Buysens, Frans, Yakubu, Masika, Wils, Zizou, Benson, De Belder, Joachim.Vervangingen: 60'Masika, Tahiri,79'Joachim, Kasmi,90+1'Benson, Weuts,.

Opstelling:Vanhamel, Yakubu, Frans, Buysens, Vinck, Wils, Zizo, Kasmi, Tahiri, Benson, De Belder. Vervangingen:67'Tahiri, Weuts,. 80'Kasmi, Ankomah,. 89'De Belder, Elgabas

Opstelling  Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Buysens,Yakubu,Wils,Benson,Zizo,Tahiri,Kasmi,De BelderVervangingen:62'Tahiri, Poelmans,68'Kasmi, Elgabas,78Wils, Weuts,

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Buysens, Ankomah, Wils, Ankomah, Bougrine, Benson, Zizo, De Belder.Vervangingen:75' Bougrine,81' Weuts,Zizo, Elgabas

Tweede periode 

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Wils, Ankomah, Bougrine, Zizo, Benson, De Belder.Vervangingen:63'Ankomah,Kasmi,75' Benson, Elgabas,90'Zizo, Buysens

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Weuts,Yakubu,Wils,Bougrine,Zizo,Kasmi,Benson,De Belder.Vervangingen:71'Benson,Masika,78'Bougrine,Elgabas,85'Kasmi,Ankomah.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Yakubu, Weuts, Frans, Vinck, Wils, Sabir, Kasmi, Benson, Zizo, De Belder.Vervangingen:63'Benson,Masika10px,76'Kasmi,Elgabas.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Wils, Zizou, Bougrine, Masika, Benson, De Belder.Vervangingen: 55'Benson, Elgabas,.80' Masika, Joachim

Opstelling Lierse:Vanhamel,Yakubu,Weuts,Frans,Vinck,Bougrine,Wils,Masika,Zizo, De Belder, Elgabas.Vervangingen:75'Bougrine,Benson83'Elgabas,Tahiri,86'Masika,Buysens

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Ayub, Wils, Bougrine, Zizou, De Belder, Elgabas.Vervangingen: 46'Weuts,Buysens.,46'Elgabas,Joachim.,71'Wils,Benson.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, Buysens, Yakubu, Wils, Bougrine, Zizo, Masika, Joachim, De Belder.Vervangingen:46' Bougrine, Kasmi,,71' De Belder, Benson,81' Wils, Tahiri.

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Buysens, Yakubu, Wils, Kasmi, Zizo, Masika, Joachim, De Belder.Vervangingen:68'De Belder,Benson,91'Zizo,Elgabas.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Buysens, Frans, Poelmans, Wils, Ankomah, Yakubu, Masika, Joachim, De Belder.Vervangingen:63' Ankomah,Benson,69'Wils,Elgabas.

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Buysens, Poelmans, Wils, Ankomah, Masika, Benson, De Belder, Joachim.Vervangingen:38'Buysens, Weuts10px,77'Joachim,Diarra,80'Poelmans,Yakubu.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Poelmans, Benson, Wils, Ankomah, Masika, De Belder, Joachim.Vervangingen:46'Ankomah, Bougrine,.67'Wils, Diarra,.75'Masika, Elgabas.

Opstelling Lierse:Van Hamel,Vinck,Yakubu,Weuts,Frans,Wils,Diarra,Masika,Joachim,Benson,De Belder.Vervangingen:74'Diarra,Bougrine,82'Joachim,Elgabas.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Benson, Wils, Diarra ,Masika, De Belder, Joachim.Vervangingen:71'Diarra,Bougrine,81'Masika,Elgabas

Opstelling Lierse: Vanhamel, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Benson, Diarra, Wils, Bougrine , De Belder, Joachim.Vervangingen:78' Bougrine, Ankomah,90' Wils, Elgabas

Play-Off 2 A
Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, Buysens, Yakubu, Diarra, Bougrine, Kasmi, Benson, Joachim, De Belder.Vervangingen:78'De Belder, Weuts, 84'Kasmi, Tahiri, 92' Benson, Poelmans

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Buysens,Frans,Poelmans,Benson,Diarra,Bougrine,Elgabas,Joachim,De Belder.Vervangingen:80'Vinck,Yakubu,84'Elgabas,Weuts.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Weuts,Yakubu,Diarra,Bougrine,Kasmi,Tahiri,Joachim,Elgabas.Vervangingen:60'Kasmi,Ankomah,81'Vincks,Poelmans.

Opstelling Lierse:Vanhamel, El Ansri, Frans, Buysens, Poelmans, Diarra, Weuts, Bougrine, Tahiri, Benson, Joachim.Vervangingen:57'Bougrine,Elgabas,80' El Ansri,Kwateng80'Weuts, Kasmi

'Opstelling Lierse:Goris, Vinck, Frans, Weuts, Yakubu, Diarra, Ankomah, Benson, Kasmi, Tahiri, Elgabas.Vervangingen: 77' Tahiri, Kwateng,83' Kasmi , Bougrine, 90' Ankomah, Buysens.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Vinck, Frans, De Belder, Manuel, Kasmi, Buysens, Yakubu, Bougrine, Diarra, Elgabas.Vervangingen: 67'Elgabas, Tahiri,84'De Belder, Kwateng,91' Kasmi, Weuts

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Mazoulouxis,Weuts,Yakubu,Bougrine,Kasmi,Benson,Tahiri,Joachim,De Belder.Vervangingen:74'Bougrine,Ankomah,79'Tahiri,Elgabas ,90'De Belder,El Ansri.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Mazoulouxis,Yakubu,Diarra,Ankomah,Bougrine,Benson,Kasmi,De Belder.Vervangingen:46'Ankomah,Kwateng,77'Diarra,Elgabas,83'Vinck,Boussaid.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Mazoulouxis,Frans,Weuts,Yakubu,Diarra,Bougrine,Kasmi,Benson,Elgabas,De Belder.Vervangingen:74'Kasmi,Boussaid,81'Yakubu,Poelmans.

Opstelling Lierse:Vanhamel,Vinck,Frans,Mazoulouxis,Poelmans,Bougrine,Weuts,Kasmi,Benson,Boussaid,De Belder.Vervangingen:46'Mazoulouxis,Elgabas,57'Boussaid,Lehaire,81'Bougrine,El Ansri.

Beker van België 

Opstelling Lierse:Vanhamel,Frans,Weuts,Yakubu,Barakat,Benson,Galal,Bougrine,Masika,Allach,Elgabas.Vervangingen:58'Bougrine,Kasmi,63'Benson,De Belder,74'Barakat,Wils.

Opstelling Lierse:Vanhamel, Habarugira, Frans, Weuts, Poelmans, Wils, Kasmi, Allach,Zizo, Tahiri, Elgabas.Vervangingen:58'Tahiri De Belder,67'Allach, Bourgine,71'Elgabas, Joachim.

Klassement

Eerste periode

Tweede periode

Play-off IIA

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2016/17